Lynley steht für:

 Carol Lynley (1942–2019), US-amerikanische Schauspielerin
 Inspector Lynley, britische Fernseh-Krimireihe (2001–2007)

Siehe auch:
 Linley